Hagenest steht für: 
 Hagenest (Regis-Breitingen), Ortsteil der Stadt Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Hagenest (Adelsgeschlecht), altritterliches Geschlecht aus dem gleichnamigen Ort Hagenest bei Regis-Breitingen, Sachsen